La Chatte est le titre de plusieurs œuvres :
 La Chatte, un roman de Colette, publié en 1933
 La Chatte (La gata), un film argentin réalisé par Mario Soffici, sorti en 1947
 La Chatte, un film français réalisé par Henri Decoin, sorti en 1958
 La Chatte, surnom de Mathilde Carré, résistante française puis espionne allemande.

Voir aussi